A competição do 15 km skiathlon feminino do esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 ocorreu em 5 de fevereiro no Centro Nórdico Kuyangshu e Centro de Biatlo, em Zhangjiakou.

Medalhistas

Programação
Horário local (UTC+8).

Resultados
A prova foi disputada por 65 atletas, sendo que 64 largaram.

15 km skiathlon feminino